Ерофеевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ерофеевка — село в Аккольском районе Акмолинской области.

Россия 
 Ерофеевка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.